Belgium
Neufchâteau, a belgiumi Luxembourg tartományban található öt járás egyike
Neufchâteau, a belgiumi város, az azonos nevű járás központja

 Franciaország
Neufchâteau, Vosges megye egyik kerülete
Neufchâteau, település Franciaországban, Vosges megyében